Kanata – zob. Kanawat
 Kanata – przedmieścia Ottawy w prowincji Ontario, Kanada
 Kanata Hongō – japoński aktor i model